Die Saison 1972/73 der Landesliga Niedersachsen war die 24. Saison der höchsten niedersächsischen Amateurliga im Fußball. Sie war die neunte unter der Bezeichnung Landesliga und nahm damals die dritthöchste Ebene im deutschen Ligensystem ein. Meister wurde der SV Union Salzgitter. An der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord nahmen neben Salzgitter die SpVgg Preußen Hameln und der VfB Peine teil. Dabei konnten sich keine durchsetzen.

In die Verbandsliga mussten der TuS Bodenteich, Kickers Emden, die Amateure des SV Arminia Hannover und Tuspo Holzminden absteigen, da mit dem TuS Celle und Leu Braunschweig zwei niedersächsische Mannschaften aus die Regionalliga Nord absteigen mussten und keine niedersächsische Mannschaft in die Regionalliga Nord aufsteigen konnte. Dafür stiegen aus der Verbandsliga die SpVgg Bad Pyrmont und der FC Schüttorf 09 auf.

Tabelle

Aufstiegsrunde zur Landesliga 
Die vier Meister und Vizemeister der Verbandsligen ermittelten im Ligasystem zwei Aufsteiger in die Landesliga. Die beiden Gruppensieger steigen auf.

Gruppe A

Gruppe B

Literatur 
 

Oberliga-Saison (Fußball, Niedersachsen)
Landesliga Niedersachsen 1972 73